Shanghai World Financial Center – wieżowiec w Chinach
 Sheffield Wednesday Football Club – angielski klub piłkarski